Gürkan ist ein türkischer männlicher Vorname. Die Bedeutung wird mit „lebendige, vollblütige Person“ angegeben. Er kann auch als Familienname auftreten.

Namensträger

Vorname 

 Gürkan Alver (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Gürkan Sermeter (* 1974), Schweizer Fußballspieler türkischer Herkunft

Familienname 
 Aydın Güven Gürkan (1941–2006), türkischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Ertan Gürkan (* 1937), türkischer Fußballspieler
 Fatoş Gürkan (* 1966), türkische Anwältin und Politikerin
 Recep Gürkan (* 1964), türkischer Politiker der CHP und Oberbürgermeister der Stadt Edirne

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname